55-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 55-й меридиан восточной долготы
 55-й меридиан западной долготы

См. также 
 55-я параллель северной широты
 55-я параллель южной широты